Степлтон Коттон, 1-й виконт Комбермер (;  — ) — британский фельдмаршал и полковник 1-й лейб-гвардии. Рыцарь ордена Бани и королевского гвельфского ордена, командор ордена Звезды Индии.

Второй сын сэра Роберта Сэлисбери Коттона, 5-го баронета аббатства Комбермер (Шропшир). Родился 14 ноября 1773 года в Ллевени-Холл (Денбишир). Он служил под началом Артура Веллингтона, 1-го герцога Веллингтона и отличился войне на Пиренейском полуострове.

Примечания 

Фельдмаршалы (Великобритания)
Офицеры Королевских уэльских фузилёров
Главнокомандующие (Индия)
Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Виконты Соединённого королевства